Zhongjianosaurus — род мелких хищных динозавров из семейства дромеозаврид (Dromaeosauridae). Обитали на территории современной КНР, в раннем меловом периоде.

Родовое и видовое (единственного вида) названия даны в честь основателя палеонтологии позвоночных в Китае Ян Чжунцзяня.

Весит около 0,31 кг и считается самым маленьким из известных тероподов. Имел крючковатые когти, четыре крыла, длинный хвост и зубастый клюв.

Примечания

Ссылки 
 New Tiny Dromaeosaurid from the Jehol Biota

Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2017 году
Дромеозавриды